Superpuchar Polski w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1996 w polskim sporcie
Sport w Wodzisławiu Śląskim